Basenach steht für:

 Groß-Basenach, die Bezeichnung für einen Luftschiff-Typ, der nach den beiden Konstrukteuren benannt wurde

Basenach ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Basenach (* 2003), deutscher Fußballspieler 
 Bertram Basenach (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Nikolaus Basenach (1875–1951), deutscher Ingenieur